Алекса́ндр Дани́лов:
 Данилов, Александр — российский военнослужащий, Герой России.
 Данилов, Александр (род. 1967) — латвийский футболист.
 
 Данилов, Александр Владимирович (в монашестве Василий; род. 1978) — православный священнослужитель, епископ Касимовский и Сасовский.
 Данилов, Александр Иванович (1916—1980) — советский историк-медиевист.
 Данилов, Александр Николаевич (род. 1955) — советский белорусский социолог, философ и политолог.
 Данилов, Александр Павлович (? — ?) — советский футболист.
 Данилов, Александр Сергеевич (1927—2001) — советский и российский библиограф.